Les Hors-la-loi peut désigner :
 Les Hors-la-loi (’G’ Men), film américain de William Keighley sorti en 1935 ;
 Les Hors-la-loi (), film grec de Níkos Koúndouros sorti en 1958 ;
 Les Hors-la-loi (One Foot in Hell), film américain de James B. Clark sorti en 1960 ;
 Les Hors-la-loi, film de Tewfik Farès sorti en 1969 ;
 Les Hors-la-Loi, quinzième histoire de la série de bande dessinée Les Tuniques bleues, parue en 1972 ;
 Les Hors-la-loi, comédie musicale d'Alexandre Bonstein créée en 2005.